Naselja u Srbiji:
 Suvi Do (Tutin, Srbija), naselje u sastavu općine Tutin
 Suvi Do (Žagubica, Srbija), naselje u sastavu općine Žagubica
 Suvi Do (Blace, Srbija), naselje u sastavu općine Blace
 Suvi Do (Palilula, Srbija), naselje u sastavu općine Palilula